Ле́тняя аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от 2-й Берёзовой аллеи до набережной реки Большой Невки.

История 
Первоначальное название Инвалидный переулок известно с 1849 года, дано по находившемуся здесь Инвалидному корпусу матросов, построенному ещё в XVIII веке. С 1909 года переименована в Инвалидную аллею.
 
Современное название Летняя аллея присвоено 27 февраля 1941 года, предыдущее название было отменено как «устаревшее».

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых»

 Городской клинический онкологический диспансер
 Комплексная школа высшего спортивного мастерства

Примечания

Литература 
 
 
 

Каменный остров